—  японский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории города Окутама в префектуре Токио. В период с 1989 года по январь 2010 им было открыто 105 астероида, 18 из которых он обнаружил совместно с Сюдзи Хаякавой.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (4910) Кавасато.

См. также 
 Мацуо Сугано
 Киётака Канаи
 Акимаса Накамура

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов